

Persone
 Daniela Dessì (1957-2016) – soprano italiano
 Emanuele Dessì (1964) – politico italiano, senatore del Partito Comunista, ex Movimento 5 Stelle
 Emanuele Dessì (1964) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Francesco Angelo Dessì (1600-1674) – avvocato, giurista e politico italiano naturalizzato spagnolo
 Francesco Dessì Fulgeri (1870-1945) – generale italiano
 Gianni Dessì (1955) – pittore, scultore e scenografo italiano
 Giuseppe Dessì (1909-1977) – scrittore italiano
 Riccardo Dessì (1947) – ex calciatore italiano, di ruolo terzino
 Simone Dessì, pseudonimo di Luigi Manconi (1948) – politico, sociologo e critico musicale italiano

Variante Dessi
 Tatiana Dessi (1965) – attrice e doppiatrice italiana

Altro
 Premio Dessì – premio letterario istituito nel 1986 a Villacidro, paese d'origine dello scrittore Giuseppe Dessì